Ді́вчи́на, ді́вчинка — молода людина жіночої статі, зазвичай дитина чи підлітка.
Дівчина (англ. Gilfriend) — партнерка в нешлюбних інтимних стосунках.

Фільми 

 «Дівчина» (1960) — мексиканський драматичний фільм режисера Луїса Бунюеля.
 «Дівчина» (1974) — італійський фільм-драма, реж. Маріо Імперолі.
 «Дівчина» (2000) — американський детективний фільм, реж. Занде Цайг.
 «Дівчина» (2018) — бельгійський фільм-драма, поставлений режисером Лукасом Донтом.
 «Дівчина» (2016) — американський фантастичний фільм-трилер, реж. Дженніфер Бланк.
 «Дівчинка» (2008) — російський фільм, реж. Олена Ніколаєва.